«Арго́» ( — хижа, швидка) — корабель з давньогрецької міфології, збудований майстром Аргом (Аргосом).
 Арго — велике сузір'я Південної півкулі, вперше описане Птолемеєм. Пізніше було розділено на декілька сучасних сузір'їв.
 Арго — умовна мова (спеціальний жаргон) незначної групи людей, об'єднаних за соціальними або професійними ознаками. Від загальнорозмовної мови відрізняється словами, зрозумілими лише даній групі людей.
 «Арго» — книга, видана в Києві в 1914 році.
 «Арго» — добровольчий корпус УНСО.
 Арго (Алабама) — містечко в штаті Алабама, США
 «Арго» — американський фільм 2012 року.
 «Арго» — глобальний океанографічний проект.
 Argo Records — американський лейб звукозапису (1955—65), дочірній Chess Records.